Gwibber es un cliente de microblogging para el entorno de escritorio GNOME. Fue creado por Ryan Paul, un escritor de Ars Technica. Gwibber es distribuido bajo la licencia GNU GPL.

Está escrito en Python usando la biblioteca PyGTK. Está incluido de manera predeterminada en el sistema operativo Ubuntu 10.04 y superior.

Su última versión, la 3.0, se lanzó el 5 de abril de 2011.

Servicios soportados 

Gwibber soporta varios servicios de microblogging.

 Se reañadirá soporte para RSS/Atom en Gwibber 3.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Gwibber en Launchpad

Clientes de mensajería instantánea
GNOME
Twitter
Software programado en Python
Software de aplicación libre